Вера Васильевна Пивикова (1916 — 6 марта 2000) — передовик советской пищевой промышленности, бригадир рабочих Барнаульского мясокомбината Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, Алтайского края, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1916 году в Башмаково Пензенской области в крестьянской русской семье. Завершила обучение в школе и окончила школу фабрично-заводского обучения.

В 1937 году была направлена по направлению на птицефабрику в город Славгород Алтайского края. Работала до 1940 года сортировщицей яиц. В годы Великой Отечественной войны трудилась птичницей, а затем работала санитаркой военного госпиталя. Избиралась секретарём комсомольской организации госпиталя, была донором.

С 1946 года работала на Барнаульском мясокомбинате. Сначала сортировщицей птицы, затем бригадиром. Отличный наставник молодых специалистов. Член КПСС с 1950 года.
 
В 1970 году досрочно выполнила плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1965—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии мясной и молочной промышленности» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Продолжала трудиться на мясокомбинате. Избиралась депутатом Ленинского районного Совета депутатов города Барнаула.

Проживала в Барнауле. Умерла 6 марта 2000 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.04.1971)
 орден Ленина (26.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 другие медали.

Примечания

Литература  
 Пензенцы - Герои Социалистического Труда. - Пенза, 1988.
 Трудовая слава Алтая. - Барнаул, 1985.
 Суханов Л. Щедрость. //Герои труда. — Барнаул, 1973. — С. 98 — 104: портр.
 Суханов А. По логике долга. //Алтайская правда. — 1972. — 29 февр.».

Ссылки 
 
 
Члены КПСС
Депутаты районных (в городах) советов СССР